Hilli oder Hillī ist der Name von:

 Al-ʿAllāma al-Hillī (1250–1325), schiitischer Theologe
 Mariam Al-Hilli (* 1984), bahrainische Leichtathletin

Siehe auch:
 Hilly